«Ру́сский ве́стник» () — российский ежемесячный журнал патриотической и монархической ориентации, издававшийся в 1808—1824 годы под издательством С. Н. Глинки. Средства для издания предоставлял граф Ф. В. Ростопчин.

История 
Журнал, выходил в Москве в 1808—1820, 1824 (январь — июнь), ежемесячно.

Критика и отзывы

Примечания

Литература 
 
 

Журналы Российской империи
Литературные журналы Российской империи